Brunswick hace referencia a varios artículos:

Topónimos

En Alemania
 Brunswick, ciudad en el estado federado de Baja Sajonia;

En Inglaterra
 Brunswick (Tyne y Wear), parroquia civil y pueblo en el condado de Tyne y Wear;

En Canadá
 Nuevo Brunswick, provincia canadiense;

En Chile
 Península de Brunswick, en sur de la región de Magallanes;

Localidades en Estados Unidos
 Brunswick (Carolina del Norte)
 Brunswick (Georgia)
 Brunswick (Maine)
 Brunswick (condado de Cumberland, Maine), lugar designado por el censo;
 Brunswick (Maryland)
 Brunswick (Misuri)
 Brunswick (Nebraska)
 Brunswick (Nueva York)
 Brunswick (Ohio)
 Brunswick (Vermont)
 Brunswick (Wisconsin)

Música 
Brunswick Records